1964/65 was het 27ste seizoen van de Divizia A en het 47ste kampioenschap van Roemenië.

Eindstand 

(K) = verdedigend kampioen, (B) = verdedigend bekerwinnaar, (N) = gepromoveerd

Topschutters

Externe links 
 Seizoen 1964/65 bij romaniansoccer.ro

Roemeens voetbalseizoen